Балезин — фамилия.

Известные носители:
 Балезин, Александр Степанович (род. 1952) — советский учёный-африканист, доктор исторических наук.
 Балезин, Валерий Викторович (род. 1953) — советский и российский альпинист и скалолаз.
 Балезин, Герман Александрович (1910—1988) — государственный деятель, председатель Стерлитамакского горисполкома (1947—1949).
 Балезин, Степан Афанасьевич (1904—1982) — советский химик, основатель научной школы ингибиторов коррозии металлов. 

 Балезина, Тамара Иосифовна (1913—2010) — советский микробиолог-вирусолог, соавтор пенициллина и интерферона.